Nad Kanałem – nieoficjalna kolonia wsi Legbąd w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Tuchola.

Miejscowość położona jest na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego nad Wielkim Kanałem Brdy, na wschód od akweduktu w Fojutowie.

Miejscowość jest częścią sołectwa Legbąd.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.

Przypisy 

Legbąd